Ричард I Заступник (Ришар; ; ок. 858 — ) — 1-й герцог Бургундии с 898 года из династии Бозонидов; сын Бивина, настоятеля  в Горзе, и Ришильды Арльской, дочери Бозона Древнего.

Также граф Отёна (ок. 880/883), граф Невера (888), граф Осера (ок. 888), граф Санса (894/895), граф Труа (894), маркиз Бургундии (898), герцог Бургундии (918).

Биография

Происхождение 
Ричард происходил из династии Бозонидов. Его отцом был Бивин (умер в 862 году), аббат Горца, граф Вьенна, граф Меца (842—862). Его старший брат Бозон был женат на дочери императора Людовика II Молодого, позже он стал королём Прованса, а сестра Ришильда была женой короля Франции Карла II Лысого.

Правление 
Впервые Ричард появляется как помощник своего старшего брата, Бозона. В 875 году, после смерти императора Людовика II Молодого, он вместе с Бозоном сопровождал Карла II Лысого в Италию на коронацию. Став императором, Карл назначил Бозона (как брата своей жены) герцогом Прованса и наместником Италии.

В феврале 876 года Карл Лысый назначил Бозона вице-королём Италии, после чего возвратился во Францию. В 877 году Бозон, в свою очередь, отправился во Францию, оставив для управления Провансом и Италией Ричарда и Гуго Аббата, сына Конрада I Старого, графа Осера.

В 879 году Бозон провозгласил себя королём Прованса. Однако Ричард остался предан королю Франции Людовику III и в 880 году выступил против старшего брата. Он занимает Макон, где от имени королей Людовика III и Карломана размещает гарнизон, отдав его под управление Бернару Плантвелю. Позже Ричард участвовал в захвате Лиона и Вьенна. В 881 году при захвате Вьенна Ричард взял жену Бозона Ирменгарду вместе с детьми под защиту и увез их в Отён, в то время, как Бозон укрылся в Провансе. Около 883 года (по другим сведениям в 880 году) в качестве награды Ричард получил от короля графство Отён, которое стало основой его будущих владений.

После смерти Бозона в 887 году, его вдова Ирменгарда, при помощи Ричарда, стала регентшей Прованса при малолетнем сыне Людовике III . При этом Ричард получил несколько бургундских графств брата (Труа, Невер). В 894—895 годах он захватил ещё графство Санс. Благодаря женитьбе на дочери Конрада II, графа Осера, он в 888 году получил также графство Осер от брата жены, Рудольфа I, провозгласившего себя королём Бургундии. Также он становится светским аббатом нескольких аббатств в Бургундии. К 898 году сюзеренитет Ричарда признавали 17 из 18-и бургундских графств.

Будучи сторонником Каролингов, Ричард поддерживал Карла Простоватого, что привело его к противостоянию с Робертинами и графом Вермандуа. Став самым могущественным феодалом в Бургундии, он провозглашает себя маркизом Бургундии, что было признано королём Эдом в 898 году, а в 918 году король Карл признает за Ричардом титул герцога Бургундии. Он распространяет свой контроль также на епископства Отён, Лангр и Труа.

После смерти короля Эда в 898 году, Ричард мог претендовать на королевский титул, но он поддержал Карла Простоватого. Начиная с 901 года Ричард занимал в королевском совете первое место.

В это время участились набеги викингов на Францию. В 888 году они дошли до Бургундии, где опустошили город Без. В 892 и 898 годах Ричард смог успешно отразить очередные набеги норманнов, а в 911 году в союзе Робертом Нейстрийским и Эблем де Пуатье разбил норманнов под предводительством Роллона при Шартре. За эти победы он получил прозвище «Заступник».

Умер Ричард в Осере 1 сентября 921 года и был похоронен в аббатстве Сен-Коломб в Сансе.

Брак и дети 
Жена: с ок. 887/888 Аделаида (ум. ок. 929), дочь Конрада II, графа Осера
 Рауль (ок. 890—15 января 936) — герцог Бургундии (921—923), король Франции с 923
 Гуго Чёрный (ум. 952) — герцог Бургундии с 923
 Бозон (ум. 3 сентября 934) — граф Витри; жена: Берта (ум. 18 августа 965), графиня Арля и Вьенна, дочь Бозона, маркграфа Тосканы
 Аделаида (894—?); возможно её муж: Ренье II (880—ок.932), граф Эно с 915
 Ирменгарда (908—?); муж: Жильбер де Вержи (ок.900—956), граф де Шалон с 918, герцог Бургундии с 952

Примечания

Литература 
 Тейс Л. Наследие Каролингов: IX—X вв. (Новая история средневековой Франции. Т.2.) — М.:Скарабей, 1993.— 272 с.—ISBN 5-86507-043-6

Ссылки 
 Burgundy Duchy, Dukes

Бозониды
Герцоги Бургундии
Графы Отёна
Правители Европы IX века
Правители Европы X века